Баленеляй () — литовский топоним:

Тельшяйский уезд 
 Баленеляй — деревня в Няваренайском старостве Тельшяйского района.
  — деревня в Шяркшненайском старостве Мажейкяйского района.